Азорские острова:

 Азорские острова — архипелаг в Атлантическом океане.
 Азорские острова — автономный регион в Португалии, особая административная единица.